Kristall-Halle steht für:

 Kristall-Halle (Zrenjanin), Sport- und Mehrzweckhalle in Zrenjanin, Serbien
 Bakı Kristal Zalı, Veranstaltungsarena in Baku, Aserbaidschan

Siehe auch:
 Kristallpalast